Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de 30 quilòmetres d'esquí de fons en categoria femenina en la modalitat d'estil clàssic, que unida a la resta de proves conformà el programa oficial dels Jocs.

La prova es realitzà mitjançant una sortida massiva des de la meta, on totes les esquiadores sortiren al mateix temps.

Aquesta prova es realitzà el 27 de febrer de 2010 a les instal·lacions esportives del Whistler Olympic Park. Participaren un total de 55 esquiadores de 21 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Esquí de fons 2010: 30 km. femenins 
  www.vancouver2010.com - Esquí de fons 2010: 30 km. femenins

Esquí de fons als Jocs Olímpics d'hivern de 2010